Slovo pod (či zkratka POD) může označovat:

 Pod (lodní pohon) – lodní šroub zavěšený na otočné gondole
 P.O.D. – americká metalová skupina
 iPod – hudební přehrávač firmy Apple
 Podcasting nebo podcast – druh internetové distribuce audioinformací, slovo je složeninou z anglických výrazů iPod a broadcast (vysílání)
 Plain Old Documentation – tradiční formát dokumentace programů v Perlu

Externí odkazy